Рейс 529 может иметь следующие значения:
 Рейс 529 Atlantic Southeast Airlines (ASA)
 Рейс 529 Trans World Airlines (TWA)